Henningsia är ett släkte av svampar. Henningsia ingår i familjen Meripilaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Henningsia